O Campeonato Piauiense de Futebol de 2010 foi a 70ª edição do torneio que aconteceu entre 6 de março e 6 de junho. Teve como campeão o , pela primeira vez.

Em 17 de abril, o Comercial venceu o 1º turno e classificou-se para a Copa do Brasil de 2011.

Em 6 de junho, o Comercial venceu o 2º turno e sagrou-se campeão piauiense pela primeira vez. 

O vice-campeão foi o Barras, por ter tido a segunda melhor campanha na classificação geral, sendo portanto, o segundo representante do Piauí na Copa do Brasil de 2011.

Fórmula de disputa 
Os 9 participantes jogaram em 2 turnos classificatórios. No primeiro turno, os clubes jogaram em confrontos diretos, somente em sistema de "ida", classificando-se para as semifinais os quatro primeiros colocados. Na semifinal, os jogos se deram por cruzamento (1° x 4° e 2° x 3°), em partidas de ida-e-volta. Se após o 2º jogo houvesse empate de pontos entre os 2 times (independentemente do saldo de gols), abriria-se uma prorrogação de 30 minutos. Persistindo o empate de pontos, passaria de fase o time que tivesse melhor desempenho na 1ª fase. Os vencedores se enfrentaram na final do turno também em partidas de ida-e-volta, sendo o vencedor do confronto declarado o campeão do 1° turno (utilizando também o sistema citado acima).

No segundo turno, os clubes jogaram em confrontos diretos, somente em sistema de "volta", classificando-se para as semifinais os quatro primeiros colocados. As semifinais e final se deram da mesma maneira do 1° turno.

As equipes vencedoras de cada turno disputariam entre si dois jogos finais, sendo o vencedor do confronto declarado campeão piauiense. Caso a mesma equipe conquistasse os dois turnos, seria declarada campeã automaticamente, o que aconteceu, já que o Comercial venceu as duas etapas.

Os 6 primeiros colocados na classificação final estão classificados para a Copa Piauí de 2010, que ocorrerá no 2º semestre.

Critérios de desempate 
O desempate entre duas ou mais equipes seguiu a ordem definida abaixo:
 Maior número de vitórias
 Melhor saldo de gols
 Maior número de gols marcados
 Confronto direto (somente entre duas equipes)
 Menor número de cartões vermelhos recebidos
 Menor número de cartões amarelos recebidos
 Sorteio

Equipes participantes

Primeiro turno (Taça Estado do Piauí)

Primeira fase

Jogos 

|}

Fase final 

|}

Finais

Premiação

Segundo turno

Primeira fase

Jogos 

|}

Fase final 

|}

Finais 
Flamengo e Comercial terminaram a fase de classificação com 15 pontos. O Flamengo, com uma derrota e uma vitória foi a 18 pontos e o Comercial com uma vitória e um empate foi a 19 pontos e, por isso, fará o 2º jogo da final do 2º turno em casa.

Premiação

Classificação geral 

Conforme dispõe o artigo 21, não haverá rebaixamento em face das desistências que já houve para o Campeonato de 2010.  Fonte: http://www.acessepiaui.com.br/coluna-do-buim/cori-sabb-escapa-do-rebaixamento/7263.html

Artilharia 

 15 gols (1)
 Zé Rodrigues (Comercial)

 10 gols (1)
 Da Silva (Parnahyba)

 8 gols (3)
 Índio (Piauí)
 Rafael Freitas (Picos)
 Toni (Comercial)

 6 gols (5)
 Álisson (Comercial)
 Antonio Carlos (Flamengo)
 Cristiano Jesus(Picos)
 Roni (Flamengo)
 Tiaguinho (Comercial)

5 gols (3)
 Leandro Porto (Flamengo)
 Pretinho (4 de Julho)
 Rigoberto (Barras)

 4 gols (3)
 Itamar (River)
 Laércio (Flamengo)
 Marquinhos  (Barras)

 3 gols (10)
 Bené (Piauí)
 Cipó (Barras)
 Emerson (Barras)
 França (4 de Julho)
 Gilkley (Parnahyba)
 Isael (Barras)
 Jáder (Corisabbá)
 Jessé (Piauí)
 Ranielson (River)

 3 gols (continuação)
 Zuza (Flamengo)

 2 gols (20)
 Alex Paraíba (4 de Julho)
 Arley (Picos)
 Barata (Comercial)
 Buiu (Picos)
 Eridon (Parnahyba)
 Fábio (Comercial)
 Flavinho (Barras)
 Gil Bala (Corisabbá)
 Jarbas (River)
 Jorginho (River)
 Júnior Soares (River)
 Leto (Parnahyba)
 Lira (4 de Julho)
 Luciano (Flamengo)
 Marreco (Parnahyba)
 Michel (Flamengo)
 Pedro Neto (Piauí)
 Ratinho (Corisabbá)
 Toni (Piauí)
 Totonho (Parnahyba)

 1 gol (47)
 Agnaldo (4 de Julho)
 Alcimar (Picos)
 Alex Costa (Comercial)
 Alexandre (River)
 Ánderson (River)
 Bené (Piauí)
 Chiquinho (Parnahyba)
 Claudinho (Comercial)
 Cleber Sergipano (Corisabbá)
 Cortez (Comercial)
 Dacha (4 de Julho)
 Danilo (Barras)
 David (Picos)
 Denis (Barras)

 1 gol (continuação)
 Dorailton (Comercial)
 Evandro (Comercial)
 Eduardo (Flamengo)
 Gama (Corisabbá)
 Gildásio (Barras)
 Gilmarzinho (Picos)
 Haddo (Corisabbá)
 Jean (Comercial)
 Jean Carlos (Picos)
 Jhelyson (Piauí)
 Jonas (Piauí)
 Julinho (Barras)
 Juninho (4 de Julho) 
 Kempes (River)
 Lira (Corisabbá)
 Marcelinho (River)
 Marcinho (Picos)
 Matos (Parnahyba)
 Mineiro (Barras)
 Netinho (Barras)
 Naná (Barras)
 Osvaldo (4 de Julho)
 Paulo Nunes (Barras)
 Rafael (Coemrcial)
 Rafamar (Parnahyba)
 Ricardo (Parnahyba)
 Serginho (Flamengo)
 Silvan (4 de Julho)
 Thássio (River)
 Toni (Barras)
 Vinícius (Picos)
 Wellington Alexandre (River)
 Wérmerdon (4 de Julho)
 Wilsinho (4 de Julho)
 Zinho (River)

 Gol-contra (3)
 Alex Costa (Barras, a favor do Comercial)
 Breno (Picos, a favor do Parnahyba)
 Cleber Sergipano (Corisabbá, a favor do Flamengo)
|}

Notas 
 a. Barras e Parnahyba empataram em pontos após o 2º jogo (3 pontos). Abriu-se a prorrogação que terminou em 0 a 0. Pela persistência no empate de pontos, o Barras passou para as finais por ter melhor desempenho na 1ª fase do 1º turno
 b. O jogo Comercial e 4 de Julho, que seria realizado em 11 de abril, com início às 9 horas da manhã, foi interrompido pelo árbitro Francisco Nurisman Machado Gaspar aos 17 minutos do primeiro tempo, em razão da forte chuva que caía no local. O jogo foi transferido para o dia seguinte, 12 de abril, também às 9 horas da manhã
 c. Flamengo e Picos empataram em pontos após o tempo normal do 2º jogo (3 pontos), independentemente do saldo de gols. Abriu-se a prorrogação, que terminou 2 a 0 para o Flamengo. Por esse resultado, o Flamengo se classificou para a final do 2º turno

Ligações externas 
 
 
 
 

2010
Futebol de 2010 no Brasil
2010 no Piauí